Красноборов — фамилия; имеет женскую форму Красноборова.
 Красноборов, Аркадий Фёдорович (1919—1944) — майор, замполит 44-го отдельного аэросанного батальона Красной Армии, участник Великой Отечественной войны.
 Красноборов, Иван Моисеевич (1931—2011) — специалист в области флористики, заслуженный деятель науки Российской Федерации, почётный член Русского ботанического общества.